Валентино — мужское имя и фамилия.

Носители фамилии 
 Рудольф Валентино (1895—1926) — американский актёр немого кино.
 Доменико Валентино (род. 1984) — итальянский боксёр.
 Валентино, Чарли (1951—2016) — известный мексиканский актёр-комик.

География 
 Замок Валентино в Турине (Италия).

Фильм 
 «Валентино» — кинофильм 1977 года.

Прочее 
 (Герцог) Валентино — прозвище Чезаре Борджиа.

См. также